Жернов (, ) — топонім у Болгарії та Чехії:

Жернов — село в общині Никопол Плевенської області.

Жернов — село в окрузі Наход.
 Жернов — село в окрузі Семіли.
 Жернов — пагорб (277 м) на території громад Горні Ржедіце і Дольні Ржедіце в окрузі Пардубіце.
 Жернов — заповідник у районі пагорба Жернов в окрузі Пардубіце.